La sirenetta dell'autostrada (Die Drei von der Tankstelle) – film del 1930 diretto da Wilhelm Thiele
 Die Drei von der Tankstelle – film del 1955 diretto da Hans Wolff